Ла-Шапе́ль-Каро́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ренна, 35 км на північний схід від Ванна.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Шапель-Каро, Кілі i Ле-Рок-Сент-Андре було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Уст.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 538 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1340,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Шапель-Каро на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Каро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан